Spielberg (Stiermarken), een plaats in Oostenrijk.
 Spielberg (Lanitz-Hassel-Tal), een plaats in Saksen-Anhalt, Duitsland
 Spielberg (burcht) te Brno.
 SV Spielberg, een voetbalclub uit de wijk Spielberg van de Duitse stad Karlsbad. 
 David Spielberg (1939-2016), Amerikaans acteur.
 Steven Spielberg, Amerikaans regisseur.
 Spielberg (film), Amerikaanse documentairefilm over het leven en de carrière van de Amerikaanse regisseur Steven Spielberg.